Immer wieder sonntags ist der Name,
 eines Schlagers von Cindy & Bert, siehe Immer wieder sonntags (Lied)
 einer Fernsehsendung, siehe Immer wieder sonntags (Fernsehsendung)